

Anno 
 519 o 519 a.C.

Codici 
 519 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Meschede, nella Renania-Palatinato, in Germania

Matematica 
 519 – numero